Front Navarrès Independent, partit polític històric de Navarra
 Front Nacional Islàmic, partit polític històric del Sudan
 Federació Nacional dels Independents, partit polític històric de França
 Federació Naturista Internacional, organització internacional que uneix les associacions naturistes nacionals
 Institut Nansen (del seu nom en noruec Fridtjof Nansens Institutt), fundació noruega nomenada en honor de l'explorador Fridtjof Nansen